Хольменко́ллен () — часть района Вестре-Акер в Осло, столице Норвегии. Находится на холме и является самой высокой точкой города.

С конца XIX века — центр отдыха и культуры. Здесь находятся лыжный трамплин, старейший в мире Лыжный музей, биатлонная трасса. На этой трассе ежегодно проходит один из этапов Кубка мира по биатлону.

Курорт Хольменколлен — всесезонный и входит в число 50 самых известных достопримечательностей страны. Любители горных лыж и биатлона предпочитают появляться здесь в период с ноября по апрель, но все остальное время года в Хольменколлене действует туристическая инфраструктура: гостевые коттеджи, кафе и рестораны (Holmenkollen Restaurant, Kafé Seterstua, др.), музей, сувенирные лавки. В сезон здесь бывает около 700 000 посетителей, и это число ежегодно увеличивается.

На курорте регулярно проводятся соревнования местного и международного значения по биатлону, зимнему двоеборью и прыжкам с трамплина. А кроме этого — фольклорные фестивали и народные красочные праздники.

Спортивная инфраструктура 
Действующий 115-метровый лыжный трамплин, созданный еще в 1892 году и несколько раз перестроенный позже. Для спуска с него лыжникам необходимо иметь специальную лицензию.

Несколько менее высоких трамплинов.

Тренажер-аттракцион, реалистично имитирующий слаломный спуск с крутого склона и прыжки с лыжного трамплина.

Около 500 км горнолыжных и лыжных трасс, биатлонный стадион.

Пункты проката инвентаря и амуниции.

Развлечения и достопримечательности 
Смотровая обзорная площадка на вершине главного лыжного трамплина. Отсюда открывается невероятный вид на панораму Осло.

Лыжный музей. Открыт в 1923 году. Включает огромную экспозицию лыж разных форм, размеров и назначения, а также коллекцию документов и экспонатов, связанных с покорением Северного полюса и с лыжными традициями норвежской королевской семьи.

Статуя гигантского тролля Коллена, хранителя здешних мест.

Памятники королю Олафу и путешественнику Хансену.

Часовня.

Как добраться 
На автомобиле: съехать с кольцевой дороги Осло у Smestad и далее следовать указателям по направлению к Holmenkollen Skijumping Hill. Занимает около 20 минут.

На метро из Осло: по линии № 1 до остановки Holmenkollen.

Ссылки 
 Курорт Хольменколлен: склоны, музеи, рестораны и тролль
 Горнолыжный курорт Хольменколлен в Норвегии
 Стадион «Осло-Хольменколлен»

География Осло
Спорт в Осло
Курорты Норвегии